Зуенхай () — вьетнамский топоним:
 Зуенхай — уезд в провинции Чавинь.
 Зуенхай — город в провинции Чавинь.
 Зуенхай — квартал в городе Лаокай, провинция Лаокай.